La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2013-2014 (abbreviata in Prva liga FBiH 2013-2014) è stata la quattordicesima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2014-2015.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Branitelj  10 6 3 1 2 9-4  (salvo)Igman       9 6 3 0 3 7-12 (salvo)Podgrmeč    9 6 3 0 3 9-15 (salvo)Budućnost   7 6 2 1 3 10-4 (retrocesso, poi ripescato)

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2013-2014
 Prva liga Republike Srpske 2013-2014
 Kup Bosne i Hercegovine 2013-2014

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su bari91
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine